Список потерянных Ил-18

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 100 самолётов Ил-18 из 527 произведённых. Ил-18 пытались угнать 10 раз, при этом погибли 3 человека. Всего в этих происшествиях погиб 2501 человек.

Примечания

Ссылки 
 Airdisaster.ru 
 Aviation-safety.net 

и